Copa Telmex 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Copa Telmex rozgrywany w dniach 15–21 lutego 2010 roku w Buenos Aires na kortach ziemnych o puli nagród 544 300 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawioni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Argentynie